The Unknown ist der Titel folgender Werke:
 The Unknown (1915), US-amerikanischer Stummfilm von George Melford (1915)
 The Unknown – Der Unbekannte, US-amerikanischer Horrorfilm von Ted Browning (1927)
 The Unknown (1946), US-amerikanischer Spielfilm von Henry Levin (1946)
 The Unknown (Album), Debütalbum der deutschen Singer-Songwriterin Madeline Juno (2014)

Siehe auch:
 Unknown